Слідянська сільська рада — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Слідянська сільська рада — Вінницька область, Тиврівський район